Csehország
 Žerotín, település a Lounyi járásban
 Žerotín, település az Olomouci járásban